Влади́мир Макси́мович Сальков (1 апреля 1937, Сталино, Украинская ССР, СССР — 8 июля 2020, Москва) — советский футболист, защитник, тренер. Мастер спорта СССР (1961). Заслуженный тренер Украинской ССР (1975), заслуженный тренер СССР (1989).

Биография 
Начинал играть в 1950 в Сталино в команде техникума. Воспитанник донецкой ДЮСШ «Шахтёр». Первый тренер — Г. В. Бикезин.

В 1958—1959 (по сентябрь) играл за СКВО (Куйбышев) в чемпионате РСФСР среди КФК. С октября 1959 — в клубе «Крылья Советов» (Куйбышев), где провел 6 игр до окончания сезона.

В 1960 перешёл в «Шахтёр» (Донецк), где провел 10 лет (играл по сезон 1969 года включительно). Вместе с клубом стал двукратным обладателем Кубка СССР — в 1961 и 1962, а в 1963 был финалистом розыгрыша. В 1967 и 1969 был капитаном «Шахтёра». Цепкий, выносливый, жёсткий в единоборствах защитник, был силён в отборе мяча и выборе позиции.

В высшей лиге провел 237 матчей, забил 3 мяча.

С 1970 года — на тренерской работе. Сначала 1,5 года работал со ждановским «Металлургом» (по июль 1971), затем вернулся в «Шахтёр». С августа 1971 по июль 1974 работал начальником донечан, с августа 1974 назначен главным тренером. Как тренер «Шахтёра» — серебряный призёр чемпионата СССР 1975, бронзовый призёр чемпионата СССР 1978. После сезона 1978 года покинул команду.

В 1979-80 (по июль) — главный тренер клуба «Торпедо» (Москва), с которым больших успехов не добился.

С июля 1982 по август 1983 работал главным тренером олимпийской сборной СССР, а с сентября 1983 по май 1984 — тренером. Команда при Салькове выиграла отборочный турнир к Олимпиаде 1984 в Лос-Анджелесе. Однако из-за бойкота Игр, объявленного руководством страны, на Олимпиаду сборная не поехала.

В июне 1984 стал вторым тренером сборной СССР, помогал Эдуарду Малофееву. В мае 1986, перед поездкой на чемпионат мира 1986 в Мексику, снят с должности.

С августа 1986 — второй тренер олимпийской сборной СССР. Вместе с Бышовцем и Гаджиевым сборная СССР выиграла золотые олимпийские медали в Сеуле-88. С 1989 по 1990 возглавлял олимпийскую сборную.

В июле 1990 вернулся в первую сборную, где снова стал вторым тренером. Работал в команде по июнь 1992.

В начале сезона 1993 возглавил волгоградский «Ротор», который привел к серебряным медалям чемпионата России 1993. В мае 1994 покинул команду.

В 1995 (по август) работал главным тренером в «Шахтёре». При нём команда стала обладателем Кубка Украины 1995.

В ноябре 1995 стал тренером олимпийской сборной России. В 1998 году — второй тренер сборной России в штабе Анатолия Бышовца.

В 2000—2001 годах возглавлял сборную Узбекистана, в 2002 году — «Ротор».

Работал спортивным директором клуба ЦСКА (Москва) (2003—2007).

Награды 
Награждён орденом «Почёта» (1989), знаком «Шахтерская слава» 3-х степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997), орденом «За заслуги» III степени (2011, Украина).

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Мариуполь»
Тренеры ФК «Шахтёр» Донецк
Тренеры ФК «Торпедо» Москва
Тренеры ФК «Ротор»
Тренеры сборной Узбекистана по футболу
ФК ЦСКА Москва
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище